Slovo peáž (pův. francouzsky péage) nebo peážování může mít v češtině některý z těchto významů: 
 peážní trať, peážní spojení, peážní doprava – vnitrostátní železniční doprava přes území jiného státu, v minulosti též využívání trati jedné železniční společnosti jinou železniční společností (existují i peážní silnice, přecházející přes území jiného státu)
 peáž silnic, peážní úsek: souběh dvou silnic (číslovaných silničních tras) po stejné trase (silnici), obdobně peážují některé tratě knižního železničního jízdního řádu.
 mýtné, původní francouzský význam, používaný též v češtině (např. ve spojení silniční peáž)
 úsek dálnice podléhající placení mýtného (ve Francii)

Externí odkazy

Reference 

Francouzská slova a fráze